Río Atoyac es el nombre que llevan varios afluentes en México.

 Río Atoyac: Río que nace en la Sierra Madre del Sur y desemboca cerca de Acapulco.
 Río Atoyac: Río que riega la superficie de los Valles Centrales de Oaxaca.
 Río Atoyac: Nombre con que se conoce al curso alto del río Balsas en el estado de Puebla.
 Rio Atoyac: Nace en el Municipio de Amatlan de los Reyes del estado de Veracruz y convirtiéndose en el río Jamapa.